Past Reality Integration, een vorm van psychotherapie;
Primary Rate Interface, een ISDN-30;
Partido Revolucionario Institucional (Mexico);
Partito Repubblicano Italiano.